Črni graben je lahko:

Črni graben, potok v porečju Ljubljanice na Ljubljanskem Barju
Črni graben, pritok Drete, ki se izliva v Savinjo
Črni graben, dolina, ki se razteza med Domžalami in Trojanami (večinoma spada v občino Lukovica)

Glej tudi
Črni potok (razločitev)
Graben (razločitev)
grapa, graba
kanal (razločitev)